Прое́зд Мака́ренко — название проездов в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Проезд Макаренко — проезд в Королёве.
 В городе Пензе:
 1-й проезд Макаренко.
 2-й проезд Макаренко.
 3-й проезд Макаренко.
 Проезд Макаренко — проезд в Сургуте.

Украина 
 В Кременчуге:
 1-й проезд Макаренко.
 2-й проезд Макаренко

См. также 
 Улица Макаренко
 Переулок Макаренко